Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» — название христианских храмов, освящённых в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Живоносный Источник».

Обиходные названия: церковь Живоносного Источника, Живоносновская церковь.

Россия 
 Церковь Живоносного Источника — в Арзамасе.
 Церковь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Бибирево — в Москве.
 Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне — в Москве.
 Живоносновская церковь на Нижнем базаре — в Нижнем Новгороде (разрушена в 1929 году)
 Церковь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» — в слободе Петровка Ростовской области.
 Церковь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» — в Суздале.

Греция 
 Храм Живоносного Источника — в Афинах.

Турция 
 Храм Живоносного Источника — в Стамбуле.

Украина 
 Церковь Живоносного Источника Киево-Печерской лавры — в Киеве.
 Церковь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» — в Харькове.

См. также 
 Монастырь Живоносного источника